

Трентон — колишнє місто, тепер громада в складі муніципалітету Квінті-Вест в Онтаріо

Трентон — місто, штат Флорида
 Трентон — місто, штат Джорджія
 Трентон — місто, штат Іллінойс
 Трентон — місто, штат Кентуккі
 Трентон — місто, штат Мен
 Трентон — місто, штат Мічиган
 Трентон — місто, штат Міссурі
 Трентон — місто, штат Нью-Джерсі
 Трентон — місто, штат Нью-Йорк
 Трентон — місто, штат Північна Кароліна
 Трентон — місто, штат Огайо
 Трентон — місто, штат Південна Кароліна
 Трентон — місто, штат Теннессі
 Трентон — місто, штат Техас
 Трентон — місто, штат Юта
 Трентон — місто в окрузі Додж, штат Вісконсин
 Трентон — місто в окрузі Пієрс, штат Вісконсин
 Трентон — місто в окрузі Вашингтон, штат Вісконсин
 Трентон — селище, штат Небраска